Persicula är ett släkte av snäckor. Persicula ingår i familjen Cystiscidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Persicula